Wagenau ist ein deutscher Ortsname:
 Wagenau (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern, Deutschland
 Wagenau, bis 1938 Jeglinnen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Jeglin im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen